Deniau peut faire référence aux personnalités suivantes :
 Anne Deniau, photographe française,
 Eugène Deniau (1834-1893), homme politique français,
 Francis Deniau, (1936-2014), évêque français,
 François-Xavier Deniau (1955-), diplomate, fils de Xavier
 Georges Deniau, né en 1932, entraîneur français de tennis des équipes de France et de Suisse.
 Grégoire Deniau, né en 1961, journaliste français, fils de Jean-François
 Jean-Charles Deniau, journaliste, auteur - notamment - du documentaire pour TSR2 Le temps des otages (Histoire vivante), qui retrace l'affaire des otages du Liban (1985/86).
 Jean-François Deniau (1928-2007), homme politique et écrivain français
 Patrick Deniau, réalisateur français.
 Vincent Deniau, né en 1982,  joueur de rugby à XV français
 Xavier Deniau (1923-2011) , homme politique français, frère de Jean-François

Homonymie de patronyme